Jelena Kostanić era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Virginie Razzano ha battuto in finale Katarina Basternaková 6–1, 6–1.

Teste di serie

 Nadia Petrova (semifinali)
 Tina Hergold (semifinali)
 Wynne Prakusya (terzo turno)
 Eléni Daniilídou (quarti di finale)
 Ansley Cargill (primo turno)
n.a.
 Iveta Benešová (primo turno)
 Dája Bedáňová (secondo turno)

 Laura Granville (terzo turno) 
 Katarina Basternaková (finale) 
 Melinda Malouli (terzo turno) 
 Michelle Gerards (secondo turno) 
 Leanne Baker (quarti di finale) 
 Virginie Razzano (campionessa) 
 Zuzana Kučová (terzo turno) 
 Györgyi Zsíros (primo turno) 
 Aniela Mojzis (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Australian Open 1999